Rekyl kan syfta på:

 Rekyl – en bakåtriktade rörelsen från till exempel ett vapen som avfyras
 Rekyl (musikgrupp) – ett rockband inom proggrörelsen från Luleå
 Rekyl (fysik) – Inom subatomär fysik, en ändring i en partikels rörelse när den avger, tar upp eller stöter ihop med en annan partikel